Federal Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Bauwerke in den Vereinigten Staaten:

 Federal Building (Fairbanks, Alaska), NRHP-ID: 78003422
 Federal Building (Ruston, Louisiana), NRHP-ID: 74000926
 Federal Building (Sault Ste. Marie, Michigan), NRHP-ID: 77000711
 Federal Building (Lansing, Michigan), NRHP-ID: 80001865
 Federal Building (Port Huron, Michigan), NRHP-ID: 74002047
 Federal Building (Hannibal, Missouri), NRHP-ID: 80002377
 Federal Building (Kalispell, Montana), NRHP-ID: 94000882
 Federal Building (Albuquerque, New Mexico), NRHP-ID: 80002533
 Federal Building (Santa Fe, New Mexico), NRHP-ID: 74001207
 Federal Building (Rochester, New York), NRHP-ID: 72000856
 Federal Building (Raleigh, North Carolina), NRHP-ID: 71000624
 Federal Building (Wilkesboro, North Carolina), NRHP-ID: 82003523
 Federal Building (Youngstown, Ohio), NRHP-ID: 80003147
 Federal Building (Providence, Rhode Island), NRHP-ID: 72000040
 Federal Building (Maryville, Tennessee), NRHP-ID: 89001217
 Federal Building (Abilene, Texas), NRHP-ID: 92000228
 Federal Building (Milwaukee, Wisconsin), NRHP-ID: 73000082

Siehe auch:
 Federal Building and Courthouse
 Federal Building and Post Office
 Federal Building and U.S. Courthouse
 Federal Office Building